Plaats in Indonesië
 Tanjung Kemala (Bengkunat Belimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tanjung Kemala (Batu Raja Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kemala (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kemala (Lubai), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kemala (Martapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra